НФЛ в сезоне 1974 — стал 55-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Плей-офф дивизионов 
 (АФК) Окленд Рэйдерс — Майами Долфинс 28:26
 (АФК) Питтсбург Стилерз — Баффало Биллс 32:14
 (НФК) Миннесота Вайкингс — Сент-Луис Кардиналс
 (НФК) Лос-Анджелес Рэмс — Вашингтон Рэдскинз 19:10

Финалы конференций 
 (АФК) Окленд Рэйдерс — Питтсбург Стилерз 13:24
 (НФК) Миннесота Вайкингс — Лос-Анджелес Рэмс 14:10

Супербоул IX 
 Питтсбург Стилерз — Миннесота Вайкингс 16:6

Регулярный сезон 
В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, П% = Процент выигранных матчей, ОЗ = Очков забито, ОП = Очков пропущено

 «Нью-Ингленд Пэтриотс» финишировали выше «Нью-Йорк Джетс» благодаря лучшему результату с одними и теми же соперниками (5-4 против 4-5 у «Джетс»).
 «Хьюстон Ойлерз» финишировали выше «Цинциннати Бенгалс» благодаря двум выигранным личным встречам.
 «Канзас-Сити Чифс» финишировали выше «Сан-Диего Чэрджерс» благодаря лучшему результату с одними и теми же соперниками (4-6 против 3-7 у «Чаргерс»).
 «Сент-Луис Кардиналс» финишировали выше «Вашингтон Рэдскинз» благодаря двум выигранным личным встречам.

Награды

Ссылки 
 Официальный сайт НФЛ

Сезоны НФЛ